Возники:

 Возники — город в Польше, входит в Силезское воеводство, Люблинецкий повят.
 Возники — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Люблинецкий повят, Силезское воеводство.